Župnija Celje - Sv. Duh je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Celje škofije Celje. Več o zgodovini župnije si lahko preberete na njeni spletni strani.

Župnijska cerkev je cerkev Svetega Duha.

Zgodovina 

Župnija je bila ustanovljena 15. avgusta 1987, ko se je izločila iz mestne župnije sv. Danijela. 
Župnijska cerkev sv. Duha je bila zgrajena kot nadomestilo za staro cerkev sv. Duha iz 14. stoletja, ki je bila porušena leta 1962. Gradnja nove cerkve v mestni četrti Ostrožno se je začela leta 1989, na lokaciji ob potoku Koprivnica, v bližini avtoceste.
Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del celjskega naddekanata škofije Maribor.

Reference

Viri 
 Kužnik Jože, ''Dekanija Celje: pastoralni vodnik po župnijah, Celjska Mohorjeva družba, Celje, 2008

Glej tudi 

 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 

 Uradna stran župnije

Celje - Sv. Duh
Dekanija Celje
Ustanovitve leta 1987